Скотт Мэттью Па́ркер (; 13 октября 1980, Лондон) — английский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника.

Биография

Клубная карьера 
Родился в пригороде Лондона Ламбет. Занимался в футбольной академии «Чарльтон Атлетик».

Сыграл 128 матчей и забил 9 мячей за «Чарльтон Атлетик», после чего в 2004 году перешёл в клуб «Челси».

Паркера в течение нескольких лет хотели купить многие клубы. Долгожданный переход состоялся 30 января 2004 года, Паркер присоединился к «Челси», подписав контракт с клубом на 4,5 года, сумма трансфера составила 12 миллионов фунтов, . Алан Кербишли . Паркер был первоначально подписан как сменщик для Клода Макелеле и Фрэнка Лэмпарда, . Он забил свой единственный гол за «Челси» в матче с командой «Портсмут» на «Фраттон Парк». В конце сезона 2003/04 Паркер был назван Молодым игроком года в Англии по версии ПФА.

После подписания клубом Арьена Роббена и Тьягу  Его проблемы усугубились ещё и тем, что он сломал плюсневую кость в матче против «Норвич Сити».

В июле 2005 года Паркер был продан в «Ньюкасл» за сумму, равную £ 6,5 млн. . Он забил свой первый гол за «сорок» в игре против своего бывшего клуба «Чарльтон», в которой его команда проиграла 3:1. В марте 2006 из-за мононуклеоза сезон для него был закончен, из-за чего он не смог побороться за место в сборной перед ЧМ 2006.

В июле 2006 года Гленн Редер назначает Паркера капитаном команды. Его первый гол в качестве капитана состоялся в матче против «Уигана», в августе 2006 года. , после перерыва в два года его выступление принесло ему вызов в сборную Англии.

Скотт Паркер оказался вторым лучшим игроком страны в декабре 2006 года по версии Sky Sports и Opta Index. Он привёл «Ньюкасл» к победе в Кубке Интертото, что позволило его команде стартовать с 1 раунда Кубка УЕФА.

В июне 2007 года «Вест Хэм Юнайтед» приобрёл Скотта Паркера за 7 миллионов фунтов стерлингов. Его 3 года подряд признавали игроком года в «Вест Хэм Юнайтед», в сезонах 2008/09, 2009/10 и 2010/11.

31 августа 2011 г. «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» договорились о трансфере Паркера в «Тоттенхэм», ценой в 5,5 миллионов фунтов стерлингов. В ноябре 2011 года Гарри Реднапп, тренер Скотта, выиграл награду «Тренер месяца», а сам Скотт стал «Игроком месяца».

На матч с командой Нидерландов 29 февраля 2012 назначен капитаном сборной Англии.

19 августа 2013 года «Фулхэм» объявил о трансфере Паркера, . Трансфер игрока сборной Англии обошёлся «дачникам» в 2 млн фунтов стерлингов. Сам Скотт подписал контракт с клубом на 3 года, подразумевающий пребывание полузащитника в клубе до лета 2016 года.

Карьера тренера

Достижения

Командные достижения 
 Чарльтон Атлетик
 Первый дивизион Футбольной лиги (1): 1999/00

 Ньюкасл Юнайтед
 Кубок Интертото (1): 2006

Личные достижения 
 Игрок года в Чарльтон Атлетик (1): 2002/2003
 Молодой игрок года по версии ПФА (1): 2004
 Игрок года в Вест Хэм Юнайтед (3): 2008/09, 2009/10, 2010/11
 Игрок месяца английской Премьер-лиги (2): Февраль 2011, Ноябрь 2011
 Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов: 2011

Статистика 

(откорректировано по состоянию на 4 марта 2013 года)

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Биография на fapl.ru 
 Профиль игрока на официальном сайте «Вэст Хэм Юнайтед»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Фулхэм»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Фулхэм»
Тренеры ФК «Борнмут»
Тренеры ФК «Брюгге»